Doste Maomé Cã (Afeganistão) — emir do Afeganistão
 Doste Maomé Cã (Bopal) — nababo de Bopal